Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1983 года — шестнадцатый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Осло (Норвегия) с 19 по 25 марта. Чемпионом Европы стала сборная СССР.

Группа А

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Чемпионская группа

Утешительный раунд

Норвегия выбыла в группу B

Призы и награды чемпионата

Группа В 
Матчи прошли 21 — 27 марта 1983 года в Зутермери (Нидерланды).

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Финальный раунд 
Первая группа

Утешительная группа

Нидерланды вышли в группу А, Венгрия выбыла в группу C

Группа C 
Матчи прошли 3 — 6 марта 1983 года в Сараево (Югославия).

Югославия вышла в группу В

Ссылки 
 Архив

1983
1983 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1983 году
Март 1983 года
Чемпионаты Европы в 1983 году
Международные спортивные соревнования в Осло